Hemosestadopeor es una película de comedia negra documental filmada en 2015 y terminada en 2016, dirigida por Lucas Quintana.

Trama
Lucas Quintana y César Mora son amigos y estudian cine. Cuando César se enferma, deciden grabarlo todo para tener otra cosa en qué pensar. El trabajo es un intento de tomarse con humor la situación, y el resultado es un registro escalofriantemente íntimo de como dos amigos viven un proceso así. Desde pequeño César deseó morir a los veintisiete años, al igual que aquel infame club de estrellas. Sin embargo, cuando antes de cumplirlos se entera de que tiene Cáncer terminal, comienza a cuestionarse si estuvo bien haberlo deseado tanto.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Cine en 2016
Documentales de Chile